C1 (tamanho de papel)
C1 (humorista)

Outros
StarOne C1
BMW C1
Citroën C1